Толгай Арслан (; 16 августа 1990, Падерборн) — немецкий футболист турецкого происхождения, полузащитник клуба «Удинезе».

Клубная карьера 
Толгай Арслан родился в Падерборн в турецкой семье, происходящей из анатолийского города Чорум. Его отец, агент по недвижимости, переехал в Германию, когда ему было 11 лет. Арслан начал играть в футбол в возрасте шести лет, когда его отец взял его с собой на игру местного клуба «Грюн-Вайс Падерборн», в котором мальчик и начал заниматься футболом. В 2003 году он перебрался в дортмундскую «Боруссию», где продолжил тренироваться в юношеских и молодёжных командах клуба.

Летом 2009 года Арслан перешёл на правах свободного агента в «Гамбург». 23 сентября 2009 года он дебютировал за главную команду клуба, заменив на 70-й минуте матча второго раунда Кубка Германии 2009/10 нападающего Маркуса Берга. 17 октября того же года Арслан впервые появился на поле в матче немецкой Бундеслиге, выйдя в стартовом составе в домашнем поединке против леверкузенского «Байера». Сезон 2010/11 футболист провёл, выступая за клуб Второй Бундеслиги «Алемания» из Ахена. 21 сентября 2010 года он забил свой первый гол во Второй Бундеслиге, выведя свою команду вперёд в гостевой игре с «Франкфуртом». Летом 2011 года Арслан вернулся в «Гамбург». 24 февраля 2012 года он впервые отметился забитым мячом в Бундеслиге, принесшим гостевую ничью с мёнхенгладбахской «Боруссией».

В начале 2015 года Арслан перешёл в турецкий «Бешикташ». 26 февраля 2015 года он забил единственный и победный мяч в домашнем поединке 1/16 финала Лиги Европы против английского «Ливерпуля».

31 января 2019 года Арслан перешёл в «Фенербахче», заключив контракт на 3,5 года с возможностью продления ещё на сезон.

Достижения 
 «Бешикташ»
 Чемпион Турции (2): 2015/16, 2016/17

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на mackolik.com

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу (до 21 года)
Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Алеманния» Ахен
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Удинезе»